Де́клан де Ба́рра (родился 6 мая 1971) — ирландский певец, музыкант и сценарист. Шоураннер телесериала «Ведьмак: Происхождение».

Биография 
Деклан де Барра родился 6 мая 1971 года в деревне Банмахон в графстве Уотерфорд, Ирландия. В 1989 году он эмигрировал вместе с семьёй в Австралию. Изучал в университете изобразительное искусство, позже занялся музыкой и в 1995 году создал группу «Non-Intentional Lifeform». Через три года группа распалась, Барра создал новую («Clann Zú»). После её распада в 2005 году Барра начал сольную карьеру. Он записал три сольных альбома: «Song of a Thousand Birds» (2005), «A Fire to Scare the Sun» (2008) и «Fragments Footprints & the Forgotten» (2011). Позже Барра переехал в Лос-Анджелес и начал карьеру сценариста. В 2019 году он участвовал в работе над сериалом «Ведьмак». В 2020 году стал шоураннером приквела «Ведьмака» — минисериала «Ведьмак: Происхождение».

Примечания 

Певцы и певицы Ирландии